Marston (Illinois), comunitat del Comtat de Mercer (Illinois)
 Marston (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 George Marston, tripulant de l'expedició Endurance 
 Joe Marston (Sidney, 1926―2015), entrenador i jugador de futbol 
 John Marston (1576 - 1634), poeta, dramaturg i satíric anglès durant el període isabelí i jacobí 
 Nathaniel Marston (1975-2015), actor estatunidenc